Lazzarella – film del 1957 diretto da Carlo Ludovico Bragaglia
 Lazzarella – canzone scritta da Riccardo Pazzaglia e Domenico Modugno